Cuza Vodă – wieś w Rumunii, w okręgu Braiła, w gminie Salcia Tudor
 Cuza Vodă – wieś w Rumunii, w okręgu Braiła, w gminie Stăncuța

 Cuza Vodă – gmina w Rumunii, w okręgu Gałacz
 Cuza Vodă – wieś w Rumunii, w okręgu Gałacz, w gminie Cuza Vodă

 Cuza Vodă – gmina w Rumunii, w okręgu Konstanca
 Cuza Vodă – wieś w Rumunii, w okręgu Konstanca, w gminie Cuza Vodă